Ottmaring bezeichnet folgende Orte:
 Ottmaring (Buchhofen), Ortsteil der Gemeinde Buchhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ottmaring (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Ottmaring (Friedberg), Ortsteil der Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern